

Geografia
Australia
Capel – città del South West, capoluogo dell'omonima contea dell'Australia Occidentale
Contea di Capel – Local government area dell'Australia Occidentale

Regno Unito
Capel-le-Ferne – villaggio e parrocchia civile della contea del Kent, Inghilterra

Persone
Boy Capel, pseudonimo di Arthur Capel – giocatore di polo britannico
Diego Capel – calciatore spagnolo
Francisco Capel – cestista spagnolo
Jason Capel – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, figlio di Jeff 
Jeff Capel – allenatore di pallacanestro statunitense
Jeff Capel III – allenatore di pallacanestro statunitense, figlio di Jeff 
John Capel – ex velocista e giocatore di football americano statunitense
Richard Chapel – religioso inglese